Kongo (rijeka), rijeka u središnjoj Africi
 Republika Kongo (Kongo Brazzaville), država u središnjoj Africi
 Demokratska Republika Kongo (Kongo Kinshasa), država u središnjoj Africi
 Kongo (narod), narod koji živi u državama Republika Kongo, DR Kongo i Angola

Povijest:
 Kraljevstvo Kongo, država koja je u periodu 1395. – 1914. postojala u središnoj Africi
 Slobodna Država Kongo, država koju je 1885. uspostavio belgijski kralj Léopold III.
 Belgijski Kongo, (1908. – 1960.), nasljednik Slobodne Države Kongo, preteča DR Kongo
 Francuski Kongo, (1880. – 1910.), francuska kolonija na teritoriju današnjih država Republike Kongo i Srednjoafričke Republike